

Топоніми 

 Альтенбург — місто в Тюрингії Німеччина.
 Альтенбург — район в Тюрингії, Німеччина.
 Альтенбург — муніципалітет в Австрії, в федеральній землі Нижня Австрія.
 Фортеця Альтенбург — фортеця в Німеччині.

Особи 

 Дітріх фон Альтенбург — великий магістр Тевтонського ордена
 Ліза Альтенбург — німецька хокеїстка на траві